Капу Деалулуј има више значења:

 Капу Деалулуј (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Капу Деалулуј (Валча), насеље у округу Валча у Румунији